-Lieberman, -Liebermann, -Libermann ou Liberman est un patronyme d'origine germanique signifiant littéralement l'homme aimé.

.

Personnalités 

 Curt Liebmann (1881-1960), General der Infanterie allemand
 Gerhard Liebmann, acteur ;
 Frederik Michael Liebmann, botaniste ;
 Nanna Liebmann, compositrice, critique musicale, professeur de musique ;
 Axel Liebmann, compositeur danois ;
 August L. Mayer (ou August Liebmann Mayer), historien de l'art ;
 Robert Land,  (né Robert Liebmann), réalisateur de films ;
 Giacomo Meyerbeer (né Joseph Liebmann), musicien allemand.

Paronymes 
 Riton Liebman, comédien, dramaturge et réalisateur belge ;
 David Liebman, saxophoniste ;
 Marcel Liebman, historien des doctrines politiques et la sociologie politique.

Film 

 Liebmann, film franco-allemand de Jules Hermann, sorti en 2016.

Homonymie de patronyme germanique